De Football League Cup 1991/92, om sponsorredenen ook bekend als de Rumbelows Cup, was de 32ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 20 augustus 1991 en eindigde op 12 april 1992 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter George Courtney. In totaal deden 93 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
Finale League Cup 1992
FA Cup 1991/92
Engels voetbalkampioenschap 1991/92

Bekervoetbal 1991/92
1992